Alfonso IV di Aragona
 Alfonso IV del Portogallo
 Alfonso IV di Ribagorza
 Alfonso IV d'Este
 Alfonso IV di León